

Geografia 

 Hamel – comune del Nord

 Hamel – villaggio dell'Illinois

Persone 
 Christopher de Hamel – scrittore britannico
 Franz du Hamel – generalissimo della Repubblica di Venezia 
 Georg Hamel – matematico tedesco
 Gontran Hamel – botanico francese
 Hendrik Hamel – esploratore olandese
 Johan Hamel – arbitro di calcio francese
 Martine van Hamel – coreografa, regista ed ex ballerina olandese
 Pasquale Hamel – scrittore e saggista italiano
 Peter Michael Hamel – compositore tedesco
 Pierre-Yves Hamel – calciatore francese
 René Hamel – ciclista su strada francese
 Sébastien Hamel – ex calciatore francese 
 Veronica Hamel – attrice, produttrice cinematografica e modella statunitense

Pagine correlate 
Le Hamel